

Signification
En hongrois, vitéz signifie vaillant, brave, chevalier.

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Antoine Vitez, (1930-1990), est un metteur en scène de théâtre français.
 Jean Vitéz, (1408-1472), est un prélat hongrois d'origine croate, introducteur de l'humanisme en Hongrie.

Toponymie
 Vitez est une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine.

Autres
Ordre de Vitéz, ordre honorifique hongrois.

Homonymie
Homonymie de patronyme